

Miejscowości w Polsce 

 Pawłowszczyna  – kolonia w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Sokółka.

Miejscowości na Białorusi 

 Pawłowszczyzna  – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Izabelin.
 Pawłowszczyzna – część agromiasteczka Plusy, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Plusy.
 Pawłowszczyzna – dawna osada w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Słobódka.
 Pawłowszczyzna – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.
 Pawłowszczyzna – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.